Semez l'amour est un single d'Henri Dès sorti en 1974.

Liste des chansons 

 Face A: Semez l'amour.
 Face B: Vivent les chansons.

Références 

Single musical sorti en 1974
Album d'Henri Dès